Otokar je lahko:
 Otokar, moško osebno ime
 Otokar I., kralj Češke
 Otokar II., kralj Češke
 Otokar, turški proizvajalec kolesnih vozil